Odilon Dédou est le héros de la série de bande dessinée Les Aventures d'Odilon Dédou d'Éric Kernin.

Liens externes 
 Les Aventures d'Odilon Dédou

Personnage de bande dessinée